The Nation's Peril – cortometraggio del 1914 diretto da Stuart Kinder
The Nation's Peril – film del 1915 diretto da George Terwilliger